Het vierde AFC Asian Cup vrouwen werd van 7 juni tot en met 17 juni 1981 gehouden in Hongkong. Het toernooi werd gewonnen door Taiwan door in de finale Thailand te verslaan.

Eerste Ronde

Groep A

Groep B

Eindronde

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links
 RSSSF.com

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 1981
Voetbal in Hongkong
Sportevenement in Hongkong